Vila Esperança I e Vila Esperança II são dois bairros da cidade de Juiz de Fora, no estado de Minas Gerais, Brasil, que têm uma antiga rivalidade entre si, sendo as brigas de gangues rivais, que disputam territórios entre elas, a principal causa de homicídios na região. Os dois bairros têm alto índice de criminalidade, concentrando a maioria das ocorrências policiais da Zona Norte da cidade, consequentemente afastando os serviços de táxi e entregadores.

Em 2016, a Vila Esperança II obteve a 6ª posição no ranking de bairros com maior número de mortes violentas entre 2011 e 2016, totalizando 16 mortes. Em 2018, motoentregadores decidiram não realizar nenhuma entrega mais na Vila Esperança I, Vila Esperança II, e Vila Olavo Costa, enquanto outros bairros da cidade pegaram restrições mais leves, de horários e ruas específicos somente. Também em 2018, foi revelado que a CESAMA (Companhia de Saneamento Municipal) não envia mais leituristas a ambos os bairros (que têm cerca de 1300 clientes) há mais de um ano, e os Correios só realizam entregas em partes do Vila Esperança II, duas vezes por semana, caso tenham escolta policial.

Em ambos os bairros, há denúncias desde dezembro de 2016 de que os moradores têm sido expulsos de suas casas por traficantes de drogas, que tornam os imóveis em pontos de venda, e têm tido os carros e motos roubados, com cobrança de uma taxa de resgate. Quando não são expulsos diretamente com uma invasão ou roubo, são expulsos pelo medo de que uma invasão ou roubo venha a ocorrer.

O bairro Vila Esperança II é suprido pela linha de ônibus 735 - Vila Esperança II, da Viação São Francisco, enquanto o bairro Vila Esperança I, por sua vez, é atendido pela linha 715 - Vila Esperança I.

Saúde
A rivalidade impede os moradores do Vila Esperança II de usarem o posto de saúde (UAPS) Francisco Teixeira, localizada no Vila Esperança I, e que atende moradores dos dois bairros, e também do Nova Benfica. Os usuários da Vila Esperança II são ameaçados ao comparecerem ao posto, e por isto preferem se dirigir à policlínica de Benfica ou a UPA Norte.  O posto, que já foi palco de um assassinato, também é alvo de vandalismo, brigas, e ameças aos funcionários, que são agredidos, têm os carros danificados, e são roubados dentro da unidade. Consequentemente, o serviço da unidade é irregular, já que a unidade fecha quando ocorre alguma confusão, e os médicos que para lá são alocados, lá não querem ficar, havendo falta de médicos.

Educação
No bairro Vila Esperança, há uma unidade do Curumim,, com capacidade de 160 usuários, que oferece serviços a crianças e adolescentes, de 5 a 17 anos, em situação de risco e vulnerabilidade social. São ao todo 8 unidades na cidade, sendo um serviço executado pela AMAC (Associação Municipal de Apoio Comunitário), que é gerida pela Secretaria de Desenvolvimento Social. Há também um polo do CESU (Centro de Estudos Supletivos Custódio Furtado de Souza), um sistema municipal de Educação de Jovens e Adultos, sendo também 8 polos na cidade.

Ver também
 Parque das Águas (Juiz de Fora) - 9ª posição no ranking de mortes violentas

Bairros de Juiz de Fora